Heterogomphus  — род жуков подсемейства Дупляки в составе семейства Пластинчатоусые.

Ареал 
Центральная и Южная Америка

Виды 
 Heterogomphus achilles Burmeister, 1847
 Heterogomphus aequatorius (Bates, 1891)
 Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830)
 Heterogomphus amphitryon Burmeister, 1847
 Heterogomphus arrowi Prell, 1912
 Heterogomphus bicuspis Endrödi, 1976
 Heterogomphus binodosus Prell, 1912
 Heterogomphus bispinosus Burmeister, 1847
 Heterogomphus bourcieri Guérin-Ménéville, 1851
 Heterogomphus carayoni Dechambre, 1986
 Heterogomphus castaneus Dupuis & Dechambre, 2008
 Heterogomphus chevrolati Burmeister, 1847
 Heterogomphus consanguineus Prell, 1912
 Heterogomphus consors Prell, 1912
 Heterogomphus coriaceus Prell, 1912
 Heterogomphus cribricollis Prell, 1912
 Heterogomphus curvicornis Prell, 1912
 Heterogomphus dejeani Reiche, 1859
 Heterogomphus dilaticollis Burmeister, 1847
 Heterogomphus effeminatus Ratcliffe, 2006
 Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847
 Heterogomphus flohri (Kolbe, 1906)
 Heterogomphus hiekei Endrödi, 1976
 Heterogomphus hirticollis Prell, 1912
 Heterogomphus hirtus Prell, 1912
 Heterogomphus hopei Burmeister, 1847
 Heterogomphus inarmatus Ohaus, 1910
 Heterogomphus incornutus Prell, 1912
 Heterogomphus julus Burmeister, 1847
 Heterogomphus laticollis Prell, 1912
 Heterogomphus mirabilis Prell, 1912
 Heterogomphus mniszechi (Thomson, 1859)
 Heterogomphus monotuberculatus Dupuis & Dechambre, 2008
 Heterogomphus pauson (Perty, 1830)
 Heterogomphus pehlkei (Kolbe, 1906)
 Heterogomphus peruanus Endrödi, 1976
 Heterogomphus pilosus Dechambre, 1998
 Heterogomphus porioni Dechambre, 1998
 Heterogomphus rubripennis Prell, 1912
 Heterogomphus rugicollis Prell, 1912
 Heterogomphus rugosus (Blanchard, 1841)
 Heterogomphus schoenherri Burmeister, 1847
 Heterogomphus telamon (Burmeister, 1847)
 Heterogomphus thoas Burmeister, 1847
 Heterogomphus ulysses Burmeister, 1847

Дупляки
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Роды жесткокрылых